Archibald Douglas (overleden 1333)
 Archibald Douglas (3e graaf van Douglas) (+ca. 1400)
 Archibald Douglas (4e graaf van Douglas) (+1424)
 Archibald Douglas (5e graaf van Douglas) (+1439)
 Archibald Douglas (graaf van Moray) (1426-1455)
 Archibald Douglas (1e hertog van Douglas) (1694-1761)